Прибитки — річка в Україні, у Овруцькому районі Житомирської області, права притока Норині (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8 км.

Розташування 
Бере початок на південному заході від села Черевки. Тече переважно на південний схід у межах села Прибитки і на його околиці впадає в річку Норинь, притоку Ужа.

Риби Прибитки 
У річці водяться окунь, пічкур, бистрянка, верховодка та плітка звичайна.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Овруцький район
Річки Овруцького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці